Łąkoć peut faire référeznce à :

Toponymie
en Pologne :
 Łąkoć, un village de la voïvodie de Lublin
 Łąkoć, un village de la voïvodie de Poméranie